Baza w Al-Tanf – amerykańska baza wojskowa
 Przejście graniczne Al-Tanf